Roberto Chiappara – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Silvino Chiappara – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano